Dugesia japonica est une espèce de vers plats de la famille des Dugesiidae et présent dans une bonne partie de l'Asie de l'Est. Cette planaire a un corps allongé, une tête légèrement triangulaire avec deux yeux. Elle vit en eau douce mais supporte des passages en eau saumâtre. Cette espèce est capable de régénération. Lorsqu'elle est coupée en deux, chacune des deux parties reforme un individu.

Phylogénie 
Position relative de Dugesia japonica par rapport aux autres espèces de Dugesia d'après le travail de Lázaro , 2009 :

Recherche 
Ce ver constitue une piste de recherche dans la lutte contre certaines bactéries.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Tricladida